Por plenitude pode estar à procura de:

Filosofia
Princípio da Plenitude - conceito moderno baseado nas ideias de Platão.
Pleroma, ou plenitude - conceito de totalidade.

Outros
Plenitudo potestatis - doutrina segundo a qual a Igreja Católica tem sua autoridade centralizada na figura do Papa. 
Revista Plenitude - uma publicação evangélica brasileira.

Desambiguação